Amerikai Egyesült Államok
 Buena Vista (Alabama)
 Buena Vista (Colorado)
 Buena Vista (Georgia)
 Buena Vista (Illinois)
 Buena Vista (Franklin megye, Indiana)
 Buena Vista (Harrison megye, Indiana)
 Buena Vista (Randolph megye, Indiana)
 Buena Vista (Amador megye, Kalifornia)
 Buena Vista (Nevada megye, Kalifornia)
 Buena Vista (San José, Kalifornia)
 Buena Vista (Kentucky)
 Buena Vista (Michigan)
 Buena Vista (Mississippi)
 Buena Vista (Fayette megye, Ohio)
 Buena Vista (Hocking megye, Ohio)
 Buena Vista (Scioto megye, Ohio)
 Buena Vista (Oregon)
 Buena Vista (Pennsylvania)
 Buena Vista (Tennessee)
 Buena Vista (Virginia)
 Buena Vista (Grant megye, Wisconsin)
 Buena Vista (Portage megye, Wisconsin)
 Buena Vista (Richland megye, Wisconsin)
 Buena Vista (Waukesha megye, Wisconsin)
 Argentína
 Buena Vista (Argentina)
 Brazília
 Buena Vista (Brazília)
 Kanada
 Buena Vista (Újfundland és Labrador)
 Buena Vista (Saskatchewan)
 Buena Vista (Saskatoon)
 Panama
 Buena Vista (Panama)
 Paraguay
 Buena Vista (Paraguay)
 Peru
 Buena Vista (Peru)
 Puerto Rico
 Buena Vista (Bayamón)
 Buena Vista (Carolina)
 Buena Vista (Hatillo)
 Buena Vista (Humacao)
 Buena Vista (Las Marías)